Gadatsch ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Gadatsch (* 1962), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Hannelore Gadatsch  (* 1941), deutsche Fernsehjournalistin und -moderatorin

Gadatsch ist der veraltete deutsche Name für:

 Gadács, Gemeinde im Komitat Somogy, Ungarn
 Hadjatsch, Stadt in der Oblast Poltawa, Ukraine

Siehe auch:
 Gadacz (Begriffsklärung)